Сарос 126 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 10 березня 1179 і досягла кільцеподібних затемнень 4 червня 1323 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії тричі: від 14 квітня 1828 до 6 травня 1864 року. Стадія повних затемнень триває від 17 травня 1882 до 23 серпня 2044 року. Серія закінчиться частковим затемненням 3 травня 2459 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 2 хвилини 36 секунд 10 липня 1972 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 126 на сайті НАСА

Сарос